Premsa
 L'Instant (diari), diari de la nit de Barcelona
 L'Instant (revista), revista literària ja desapareguda